Abel Lake bezeichnet
 eine Ortschaft, siehe Abel Lake (Newfoundland and Labrador)

Seen
 Abel Lake (Neuseeland) in der neuseeländischen Region West Coast
 Abel Lake (Minnesota) im Cass County im US-Bundesstaat Minnesota
 Abel Lake (Wisconsin) im Lincoln County im US-Bundesstaat Wisconsin